Miejscowości w USA:
 Sinclair – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Sinclair  ang. Sinclair Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Sinclair  ang. Sinclair Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Sinclair  ang. Sinclair Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Biografie:
 Archibald Sinclair – brytyjski polityk
 Michelle Anne Sinclair – amerykańska aktorka pornograficzna
 Christine Sinclair – kanadyjska futbolistka
 Clive Sinclair – brytyjski wynalazca i konstruktor
 Frank Sinclair – piłkarz jamajski
 Harry F. Sinclair – amerykański przemysłowiec
 Hugh Sinclair – brytyjski admirał
 Jeffrey Sinclair – jedna z fikcyjnych postaci telewizyjnego serialu Science fiction Babilon 5
 John Sinclair – ujednoznacznienie
 Joshua Sinclair – amerykański aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Malcolm Sinclair – brytyjski arystokrata i polityk
 Scott Sinclair – angielski piłkarz
 Trevor Sinclair – angielski piłkarz
 Upton Sinclair – pisarz amerykański
Informatyka:
 Sinclair BASIC – odmiana języka programowania BASIC firmy Sinclair
 Sinclair QL – mikrokomputer firmy Sinclair Research
 Sinclair Radionics – pierwsza z firm założonych przez Clive'a Sinclaira
 Sinclair Research Ltd. – firma komputerowa założona przez Clive'a Sinclaira
 Timex Sinclair 1000 – komputer domowy
 Timex Sinclair 1500 – komputer osobisty
 Timex Sinclair 2048 – komputer osobisty
Pozostałe:
 klan Sinclair – szkocki klan

Zobacz też 
 ZX Spectrum
 Bob Sinclar
 Wołodymyr Sinkler